Mona Lisa, een werk van Leonardo da Vinci
 Voor het gelijknamige werk van Magritte, zie Mona Lisa (Magritte)
 Voor het gelijknamige werk in het Prado, zie Mona Lisa van het Prado

Persoon
 Mona Lisa (1922-2019), een Filipijns actrice

Film
 Mona Lisa (film), een Britse film uit 1986
 Mona Lisa Smile, een film uit 2003

Muziek
 Mona Lisa (Nat King Cole), nummer van Nat King Cole
 Mona Lisa (Don Cherry), een nummer van Don Cherry
 Mona Lisa (opera), een opera van Max von Schillings

Overig
 Mona Lisa (schip), schip uit 1966
 Mona Lisa (inslagkrater), een inslagkrater op de planeet Venus